Химическая свадьба (; ):

 Химическая свадьба — в алхимии именование химического процесса соединения солей и металлов; см. спагирия.
 «Химическая свадьба» — 3-й манифест братства Розенкрейцеров, полное название «Химическая свадьба Христиана Розенкрейца в 1459 году» (изд. 1616, Страсбург).

В искусстве
 «Химическая свадьба» — 5-й альбом британского исполнителя хэви-метал Брюса Дикинсона (1998).
 «Химическая свадьба» — фантастический фильм ужасов (Великобритания, 2008)